Roman Horák (né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le fils de Roman Horák.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC České Budějovice, il découvre l'Extraliga en 2008. Il est sélectionné en  position par les Bruins de Chilliwack lors de la sélection européenne 2009 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est repêché au cinquième tour, en  choix au total par le Rangers de New York. Il signe un contrat avec les Rangers le . Le , il est échangé aux Flames de Calgary avec deux choix de repêchage en retour de Tim Erixon et un cinquième choix de repêchage. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Penguins de Pittsburgh comptant sa première assistance. Il marque son premier but le  face à l'Avalanche du Colorado. En , il est assigné au Heat d'Abbotsford, club ferme des Flames dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| HC České Budějovice ||  tchèque 17 ans|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC České Budějovice || Rép. tchèque 17 ans|| 34|| 5|| 3|| 8|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| HC České Budějovice || Rép. tchèque 17 ans|| 24|| 22|| 16|| 38|| 38|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| HC České Budějovice || Rép. tchèque Jr.|| 16|| 1|| 4|| 5|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HC České Budějovice || Rép. tchèque 17 ans|| 2|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC České Budějovice || Rép. tchèque Jr.|| 34|| 17|| 11|| 28|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| HC České Budějovice || Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC České Budějovice || Rép. tchèque Jr.|| 31|| 16|| 17|| 33|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HC České Budějovice || Extraliga || 17|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Bruins de Chilliwack || LHOu || 66|| 21|| 26|| 47|| 39|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2010-2011|| Bruins de Chilliwack || LHOu || 64|| 26|| 52|| 78|| 60|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| Flames de Calgary|| LNH|| 61|| 3|| 8|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Heat d'Abbotsford|| LAH|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 59|| 16|| 14|| 30|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 20|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 13|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 53 || 21 || 27 || 48 || 16 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Vitiaz Podolsk || KHL ||53 || 18|| 13|| 31||26 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || Vitiaz Podolsk || KHL || 57|| 15|| 12|| 27|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Vitiaz Podolsk || KHL || 60|| 16|| 15|| 31|| 30|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Vitiaz Podolsk || KHL || 54|| 10|| 16|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Växjö Lakers HC || SHL || 50|| 15|| 18|| 33|| 24|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2019-2020|| Växjö Lakers HC || SHL || 52|| 11|| 19|| 30|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Sparta Prague || Extraliga || 51|| 17|| 30|| 47|| 6|| 11|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2021-2022|| HC Sparta Prague || Extraliga  ||  || 

| 84 || 6 || 13 || 19 || 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2008|| align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2009|| align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left| place
|-
| 2010|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| place
|-
| 2011|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| place
|-
| 2017|| align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 3 || 3 || 6 || 0 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques || 6 || 0 || 4 || 4 || 0 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||8 ||3 ||0 ||3 ||0|| align=left| place

Références

Naissance en mai 1991
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à České Budějovice
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de repêchage du HK Spartak Moscou
Joueur du HC České Budějovice
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du HC Sparta Prague